Le château de Chamesson est un château d'architecture classique construit au  sur la commune de Chamesson  dans le département français de la Côte-d'Or en remplacement d'une place-forte médiévale.

Localisation
Le château est situé au nord-ouest du bourg à environ 250 m de la Seine et du pont de Sully.

Histoire
Construit au  l'ancien château fort est en ruines à la fin du . Il est détruit en 1828 pour être remplacé par l'édifice actuel
alors propriété de la famille Daguin puis cédé successivement à partir de 1923 à un marchand de biens, à Charles Béranger un boucher parisien et à la famille Richard actuelle propriétaire.

Architecture
De facture classique, le château actuel se distingue par ses communs disposés en demi-cercle et une ancienne tour conservée du château féodal qui abrite un colombier rond de plus de 1.500 boulins.

On trouve les vestiges du château médiéval au fond du parc.

Mobilier
Le château de Chamesson est une propriété privée qui ne se visite pas.

Notes et références

Annexe

Articles connexes 

 Liste des châteaux de la Côte-d'Or

Chamesson